Тодор Каблешков може да се отнася за:

 Тодор Каблешков (1851 – 1876) – български революционер;
 Тодор Каблешков – български моторен кораб;
 Тодор Каблешков – улица в София.